Tabardillo 
 el nombre común de la planta Calliandra californica;
 el nombre común de la planta Calliandra houstoniana;
 el nombre común de la planta '''''Piqueria trinervis;
 Se ha usado para nombrar la enfermedad del tifus, o una insolación.